Астраханкина:

 Астраханкина, Галина Васильевна (1924—2014) — советская и российская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Астраханкина, Татьяна Александровна (род. 1960) — российский политический деятель.